Records Mundiales Guiness: El Videojuego es un videojuego basado en la serie de libros con récords mundiales best-seller de Guinness World Records tales como la esquila de ovejas, Teléfono lagrimeo libro, Avión de comer y las cada vez más largas del mundo uñas . El juego fue lanzado el 7 de noviembre de 2008 en Europa y el 11 de noviembre de 2008 en América del Norte.

Jugabilidad

Guinness World Records: El Videojuego contiene 36 minijuegos todo ello basado en los intentos de récord del mundo real.

El juego se trata de la resistencia y la fuerza, y el principal objetivo de crear un nuevo récord de mejor tiempo o puntuación.

Guinness World Records: El Videojuego estaba disponible para la Nintendo DS y Wii , luego fue liberado más tarde para iPhone y iPod Touch .

Desarrollo

Guinness World Records: El Videojuego desarrollado la TT Fusión, que es una subdivisión de la TT Games Group, que también incluye los cuentos del viajero . El desarrollo de este juego tuvo lugar en las oficinas de desarrollo TT Fusion en Knutsford.

Enlaces externos
 Official website
 Official mobile website

Referencias

https://web.archive.org/web/20090208001558/http://guinnessworldrecordsgame.com/

http://www.gamefaqs.com/search/index.html?platform=0&game=Guinness+World+Records%3A+The+Videogame&contrib=0&genre=0&region=0&date=0&rating=0&developer=&publisher=&dist=0&sort=0&link=0&res=0&title=0

http://www.gamespot.com/guinness-world-records-the-videogame/

http://jogos.uol.com.br/wii/fichas/guinness-world-records-the-videogame.htm

Videojuegos de socialización
Videojuegos de 2008
Videojuegos para teléfonos móviles
Videojuegos para Nintendo DS
Videojuegos desarrollados en Reino Unido
Videojuegos para Wii